Содди (; (; () — многозначный термин, может означать:
 Содди (лунный кратер) — крупный ударный кратер на экваторе обратной стороны Луны.

Топоним 
 Содди (Сардиния) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.
  — город в округе Гамильтон, штат Теннесси, США.
Содди-Дейзи, Теннесси

Персоналии 
  (род. 1982) — британский дирижер и пианист.
 Содди, Фредерик (1877—1956) — английский радиохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1921).

См. также 
  — являются решениями частного случая задачи Аполлония, причём три заданных круга, центры которых являются углами треугольника, касаются друг друга.